Sardus (lateinisch) steht für:

 rötliche oder fleischfarbene Varietät von Karneol

Sardus ist der Name folgender Personen:
 Quintus Planius Sardus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Quintus Planius Sardus Truttedius Pius